Die Saison 1973/74 der 2. Eishockey-Bundesliga war die erste Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse unter der Bundesliga. Der Meister ESV Kaufbeuren stieg direkt in die höchste Spielklasse auf und wurde durch den Bundesliga-Letzten Augsburger EV ersetzt. Der letztplatzierte EV Ravensburg stieg hingegen in die Oberliga ab, aus welcher sich der EC Peiting für die 2. Bundesliga qualifizierte.

Voraussetzungen

Teilnehmer 
Für die neue Liga hatten sich die beiden Letzten der Bundesliga 1972/73 und die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 9 der Oberliga 1972/73 qualifiziert.

Modus 
Die Liga wurde eingleisig in Form einer Doppelrunde ausgespielt, sodass jeder Verein jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen die übrigen Mannschaften bestritt. Der Meister stieg direkt in die Bundesliga auf, während der Letztplatzierte in die Oberliga absteigen musste und durch den Sieger der Aufstiegsrunde ersetzt wurde.

Abschlusstabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen;
Erläuterungen: ,

Weblinks 
 

Eishockeysaison 1973/74